Pukall ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Pukall (1934–1989), deutscher Maler und Grafiker
 Wilhelm Pukall (1907–1986), deutscher Landrat